Ел Пасито има више значења:

 Ел Пасито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пасито (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пасито, Ла Уерта дел Пасито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пасито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пасито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пасито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пасито (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику